Tsaagan (que significa "branco") é um gênero de dinossauro carnívoro terópode dromaeossaurídeo da Formação Djadochta do final do Cretáceo da Mongólia.

O fóssil Tsaagan foi descoberto em 1996 e identificado pela primeira vez como um espécime de Velociraptor. Depois de um CAT-scan em maio de 1998, concluiu-se que ela representava um novo gênero. Em dezembro de 2006 sua espécie-tipo foi nomeada e descrita por Mark Norell, James Clark, Alan Turner, Peter Makovicky, Rinchen Barsbold e Timothy Rowe. O nome da espécie, Tsaagan mangas, deve ser lido como um todo, com o nome genérico de qualificando o epíteto específico, e é derivado das palavras mongóis para "monstro branco" (), embora com um erro ortográfico acidental da palavra Tsagaan.

Descoberta

O espécime holótipo, IGM 100/1015, foi encontrado perto de Xanadu na província Ömnögovĭ em camadas da Formação Djadochta que datam do Campaniano, há cerca de 75 milhões de anos. É constituída por um crânio bem preservado e uma série de dez vértebras do pescoço, bem como um ombro esquerdo danificado. É o único exemplar encontrado de Tsaagan e pertenciam a um indivíduo adulto.

Descrição
Tsaagan era um dromaeossaurídeo de médio porte. Em 2010, Gregory S. Paul estimou seu comprimento em dois metros, o seu peso em 15 kg. O crânio na aparência geral se assemelha ao de Velociraptor, mas difere em muitos detalhes. Ele é mais robusto e suave na parte superior; características únicas, derivadas autapomorfias, pterigóides paroccipital longos na parte de trás do crânio e uma jugal tocando o escamosal.

Classificação
Tsaagan foi designado para o Dromaeosauridae. A análise cladística de Norell et al. indicou que era mais precisamente um membro dos Velociraptorinae. Em 2010, uma análise mostrou que era intimamente relacionado com Linheraptor; posteriormente Senter (2011) e Turner, Makovicky e Norell (2012) argumentaram que Linheraptor exquisitus é na verdade um sinônimo júnior de Tsaagan mangas.

Abaixo estão os resultados para a filogenia de Tsaagan com Eudromaeosauria com base na análise filogenética realizada por Currie e Evans em 2019:

Paleoecologia
Tsaagan representa os únicos restos dromaeossaurídeos (exceto dentes isolados) conhecidos a partir da região Ukhaa Tolgod, embora seja outro dromaeossaurídeo, o Velociraptor é conhecido a partir da mesma formação. Os animais que podem ter compartilhado o mesmo habitat com Tsaagan incluem Protoceratops, Shuvuuia, o pequeno mamífero Zalambdalestes, o mamífero multituberculata Kryptobaatar, bem como vários lagartos e duas espécies ainda-não descritas de troodontidae e dromaeossaurídeo.

Dromaeosauridae
Dinossauros da Ásia
Dinossauros do Cretáceo
Espécies fósseis descritas em 2006